Джованни Дзонаро () — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Плеяда. В августе 1994 года совместно с другим итальянским астрономом Плинио Антолини им был открыт астероид (12777) Мануэль.

См. также 
 Джованни Ингирами
 Гульельмо Ригини
 Анджело Секки

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Италии
Первооткрыватели астероидов